Ruta 42 steht für
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 42 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 42 (Uruguay)